Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2008 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 6 по 12 апреля 2008 года в Мишкольце, Венгрия. Команда, занявшая первое место, получила право играть во второй дивизион чемпионата мира 2009 года. Команда, занявшая последнее место, переходила в четвёртый дивизион чемпионата мира 2009 года. Однако данный турнир по разным причинам был отменён. Поэтому команда, занявшая последнее место, перешла в четвёртый дивизион чемпионата мира 2011 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная Хорватии пришли из четвёртого дивизиона, Словении пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Самый ценный игрок (MVP):
  Жасмина Росар

Лучшие игроки:
 Вратарь:  Ксения Бознар
 Защитник:  Диана Крусель Посавеч
 Нападающий:  Анжела Тэйлор

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Ж*3